Power Play steht für:

 Powerplay, ein Begriff aus verschiedenen Sportarten
 ATI PowerPlay, eine Stromspartechnik der Grafikchips von ATI/AMD
 Power Play (Zeitschrift), eine der ersten deutschsprachigen Computerspiele-Zeitschriften (1987–2000)
 PC PowerPlay, eine Computerspielezeitschrift (2004–2007)
 Power Play (1978), ein kanadisch-britischer Politthriller aus dem Jahr 1978
 Piratensender Powerplay, ein Film mit Thomas Gottschalk und Mike Krüger von 1981 
 Powerplay (Film), ein US-amerikanisches Filmdrama aus dem Jahr 1990
 Power Play (Fernsehserie), eine kanadische Fernsehserie (1998–2000)
 Power Play, ein US-amerikanischer Actionfilm aus dem Jahr 2002
 Powerplay (Fernsehsendung), Powerplay – ganze 17 Meter, eine Fernsehsendung des ORF (2010–2011)